Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1925 war ein Tenniswettbewerb in London.

René Lacoste gewann den Titel. Er besiegte im Finale seinen Landsmann, den Vorjahressieger Jean Borotra.

Turnierplan

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 294.

Herreneinzel
1925